Prezelj est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (née en 1997), joueuse de basket-ball slovène ;
  (1895–1973), général slovène ;
 Marko Prezelj (né en 1965), alpiniste et photographe slovène ;
 Rožle Prezelj (né en 1979), athlète slovène.

Notes et références 

sl:Prezelj